Владлен Яковлевич Зурахов (, 19 мая 1930 — ) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1954).

Биография 
Двукратный участник чемпионатов СССР (1956 и 1967 гг.).

Чемпион Украинской ССР 1952 г. Бронзовый призер чемпионата Украинской ССР 1967 г. Бронзовый призер чемпионата РСФСР 1954 г.

В составе сборной Украинской ССР участник спартакиады народов СССР 1963 г.

Чемпион Киева 1957 и 1959 гг.

Чемпион ЦС ДСО «Авангард» 1959 г. В составе сборной ДСО «Авангард» серебряный призер командного первенства СССР 1961 г..

В 16 лет стал перворазрядником, потом кандидатом в мастера, в 1954 году — мастером. По профессии инженер-химик. Окончил Киевский политехнический институт. С 1953 по 1957 гг. работал в Краснотурьинске. Позже жил в Киеве.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Владлена Зурахова на сайте 365Chess (партии из чемпионата УССР 1960 г.)

Шахматисты СССР
Мастера спорта СССР
Выпускники Киевского политехнического института